

Persone
 César Fawcett (1984) – calciatore colombiano, di ruolo difensore
 Charles Fawcett (1915-2008) – attore statunitense
 Daniel Fawcett Tiemann (1805-1899) – politico statunitense e sindaco di New York
 Farrah Fawcett, pseudonimo di Ferrah Leni (1947-2009) – attrice statunitense
 George Fawcett (1860-1939) – attore statunitense
 Henry Fawcett (1833-1884) – politico ed economista britannico
 Joy Fawcett, nata Biefeld (1968) – allenatrice di calcio ed ex calciatrice statunitense, di ruolo difensore
 Millicent Garrett Fawcett (1847-1929) – scrittrice, attivista e suffragista britannica
 Nicole Fawcett (1986) – pallavolista statunitense
 Percy Fawcett (1867-1925?) – militare, archeologo ed esploratore britannico
 William Fawcett (1851-1926) – botanico inglese
 William Fawcett, conosciuto anche come Bill (1894-1974) – attore statunitense

Altro
 Fawcett City – città immaginaria e casa di Capitan Marvel e della Famiglia Marvel della DC Comics
 Fawcett Comics – filiale della Fawcett Publications, editrice di fumetti